«Немцов» — документальный фильм о российском политике Борисе Немцове. Автор и режиссёр — Владимир Кара-Мурза (мл.), исполнительный продюсер — Ренат Давлетгильдеев. Фильм был снят в 2015—2016 годах и впервые показан 9 октября 2016 года на Немцовском форуме в Берлине.

Показы 
Российская премьера фильма состоялась в Нижнем Новгороде 30 ноября 2016 года, в день 25-летия со дня назначения Немцова главой администрации Нижегородской области. Показы прошли более чем в 30 российских городах, а также в странах Западной Европы и Северной Америки. На показах фильма присутствовали депутаты законодательных собраний субъектов РФ, депутаты парламентов стран Европейского союза и депутаты Европейского парламента, члены парламента Канады и Конгресса США. С 9 октября 2017 года фильм находится в открытом доступе.

Сюжет 
Фильм рассказывает о разных этапах жизни и карьеры Бориса Немцова: о его научной деятельности, участии в движении против строительства атомной станции в Горьком, работе в российском парламенте, реформах, которые он проводил на посту губернатора Нижегородской области, переходе в правительство при Борисе Ельцине и уходе в оппозицию и участии в протестном движении при Владимире Путине. Сам Кара-Мурза называет свой фильм «портретом»; по его словам, его целью было «показать Бориса, каким он был в жизни — без клеветы и вранья, без того карикатурного образа, который ему создавала госпропаганда». Режиссёр отметил, что «в фильме о Немцове вспоминают разные люди — с полярным отношением к 90-м и к сегодняшней власти; не только оппозиционеры, но и вполне себе встроенные в систему. И для меня было важно, что те, кто могли бы испугаться, не испугались». Как подчеркивают авторы, «в этом фильме нет смерти. В нём — только жизнь одного из самых ярких политиков современной России».

Действующие лица 
По данным официального сайта фильма, в фильме участвовали:

 Борис Абрамович
 Виктор Аксючиц
 Владимир Буковский
 Татьяна Гришина
 Дмитрий Гудков
 Сергей Доренко
 Лилия Дубовая
 Нина Зверева
 Михаил Касьянов
 Евгений Киселёв
 Юрий Лебедев
 Виктор Лысов
 Джон Маккейн
 Игорь Маскаев
 Алексей Навальный
 Борис Надеждин
 Жанна Немцова
 Раиса Немцова
 Олег Сысуев
 Строуб Толботт
 Ирина Хакамада
 Михаил Ходорковский
 Ольга Шорина
 Валентин Юмашев
 Татьяна Юмашева (Дьяченко)
 Григорий Явлинский
 Сергей Ястржембский
 Илья Яшин

Оценки 
По словам кинокритика Артемия Троицкого, фильм Кара-Мурзы — «это то, что называется по-французски оммаж, то есть это фильм-посвящение. В качестве фильма-посвящения, мне кажется, он абсолютно безупречен». Телевизионный обозреватель Арина Бородина отметила, что авторы фильма провели «колоссальн[ую] работ[у] с архивом, на экране большая, яркая, мощная, смелая жизнь». По мнению политолога Александра Морозова, «в этом фильме показано, что Борис Немцов был политиком очень высокой степени открытости и искренности, что эта позиция в историческом смысле слова выигрышная». Жанна Немцова назвала фильм Кара-Мурзы «фильм[ом] друга о друге»; по её словам, «очевидно, что это, конечно, не отстраненная картина, это картина, которую сделал Кара-Мурза о любимом человеке».

Награды 
За работу над фильмом «Немцов» Владимир Кара-Мурза был награждён премией имени А. Д. Сахарова «За журналистику как поступок». Решение жюри было принято в декабре 2017, церемония награждения состоялась в Москве 31 января 2018.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 Фильм «Немцов» на YouTube 
 «Немцов» , Эхо Москвы, 9 октября 2017
 Для Немцова Путин был личным оскорблением , Радио Свобода, 11 октября 2016)
 Бориса Немцова помянули как первого нижегородского губернатора , Коммерсантъ, 30 ноября 2016
 В Нижнем Новгороде презентовали фильм «Немцов», ТК Волга, 30 ноября 2016
 Пост Владимира Кара-Мурзы в Facebook, 6 декабря 2016
 Кара-Мурза: Снимая фильм о Немцове, я открыл для себя новую степень человеческой трусости , Росбалт, 7 декабря 2016
 Борис Немцов глазами друзей и политических соратников , Голос Америки, 8 декабря 2016
 Слишком свободный человек , Радио Свобода, 8 декабря 2016
 Премьера фильма «Немцов» , ПАРНАС TV, 9 декабря 2016
 В Ярославле с аншлагом прошел показ фильма «Немцов» , Ярновости, 13 декабря 2016
 Публицист Владимир Кара-Мурза-младший: «Немцов» — это фильм, которого не должно было быть , 7х7, 13 декабря 2016
 Там нет смерти, там нет моста , Idel.Реалии, 14 декабря 2016
 В России начались показы фильма «НЕМЦОВ», Институт современной России
 «Немцов». Фильм, которого не должно было быть , Ельцин-Центр, 25 января 2017
 Открытый показ фильма «Немцов» стал закрытым: организаторам не удалось найти доступную для широкого показа площадку , Тюмень PRO, 14 января 2017
 В Новосибирске прошел закрытый показ фильма «Немцов» , Радио Свобода, 29 января 2017
 Владимир Кара-Мурза: «Убийство Немцова раскроют не при этой власти», Караван, 8 февраля 2017
 In Memoriam: Three 2016 Documentaries about Boris Nemtsov , The New Contemporary, 14 марта 2017
 В Петрозаводске показали «Немцова» , 7х7, 31 марта 2017
 В Иванове прошел показ фильма «Немцов» , IvanovoNews, 15 апреля 2017
 «Никого из России вывозить не будем». Жанна Немцова рассказала, для чего создает академический центр в Праге , ТК Настоящее Время, 10 мая 2017
 Du kartus bandymą nunuodyti išgyvenęs Kremliaus kritikas V.Kara-Murza: «Nebenorime kito Putino» , 15min, 22 мая 2017
 В Костроме состоялись показ фильма «Немцов» и скайп-конференция с его автором , 7х7, 28 мая 2017
 Человек-бренд: фильм «Немцов» показали в Вашингтоне, Голос Америки, 3 мая 2017
 Кара-Мурза: «Некоторые отказались сниматься в фильме о Немцове» , Голос Америки, 4 мая 2017
 Показы фильма «Немцов» прошли в США, Институт современной России
 Настоящее время. Итоги , Голос Америки, 12 мая 2017
 Boris Nemtsov’s Legacy Haunts Putin’s Russia , National Review, 24 мая 2017
 В Европарламенте показали фильм о Борисе Немцове , ТК Белсат, 8 июня 2017
 Vladimir Kara-Murza: O životě a smrti Borise Němcova , Knihovna Václava Havla, 20 июня 2017
 Nemtsov: Film Screening and Discussion, National Endowment for Democracy, 15 сентября 2017
 Фильм о Борисе Немцове , LTV7, 27 сентября 2017
 Двоих журналистов «Новой газеты» наградят премией им. Сахарова «За журналистику как поступок» , Новая газета, 20 декабря 2017
 Премия им. Сахарова за фильм «Немцов» , Эхо Москвы, 31 января 2018
 Сайт Открытой России получил орден «За мужество» премии имени Андрея Сахарова «За журналистику как поступок» , МБХ медиа, 31 января 2018
 A Film of Shakespearean Proportions: Kara-Murza’s «Nemtsov» , The Skidmore News, February 13, 2018
 Two Memorials Unveiled On Anniversary of Nemtsov Murder , World Affairs, February 27, 2018
 Фильм «Немцов»: дополнительные материалы , Эхо Москвы, 27 февраля 2018

Фильмы 2016 года
Документальные фильмы России
Фильмы на русском языке
Документальные фильмы о политике
Документальные фильмы-биографии России
Фильмы о Борисе Немцове